У́дине () — итальянский топоним, также французская фамилия (). Может означать:

Топоним 
 Удине — город в регионе Фриули-Венеция-Джулия, административный центр провинции Удине.
 Удине — провинция.
 Удине — станция Миланского метрополитена.

Фамилия 
 Удине, Эжен-Андре (1810—1887) — французский медальер.

См. также 
 Удинезе